Cockburn Island ist der Name folgender Inseln:

 Cockburn-Insel (Antarktika)
 Cockburn Island (Huronsee)
 Cockburn Island, früherer Name von Fangataufa, Atoll im Tuamotu-Archipel im Pazifik